Ослава () — река в Центральной Европе, протекает по территории Чехии (Высочина и Южноморавский край). Левый приток Йиглавы. Длина 99 км, площадь водосборного бассейна 867 км².

География и гидрография 
Река берёт начало в северной части Чешско-Моравской возвышенности, в 4 км к юго-западу от Ждяра-над-Сазавоу (южная оконечность охраняемой природной территории Ждярская возвышенность), у Матеёвского пруда, на высоте 567 м над уровнем моря. Первоначально течёт на юг через Матеёвский и Веселский пруды, после чего поворачивает на восток. Снова поворачивает на юг у Сазомина, протекает через водохранилище Мостиште и город Вельке-Мезиржичи, за которым меняет направление на юго-восточное. У деревни Курослепы поворачивет на восток. Впадает слева в Йиглаву у Иванчице на высоте 204,5 м над уровнем моря. Общая длина составляет 99,2 км.

Площадь водосборного бассейна — 867 км². В пределах водосборного бассейна располагаются 164 водных объекта площадью более 1 га каждый. Общая площадь водных объектов 960,3 га, крупнейшие — водохранилище Мостиште (88 га) и Веселский пруд (80,8 га). Важнейший приток Ославы — Балинка (длина 31,1 км). Среднегодовой расход воды в районе устья 3,47 м³/с.

Хозяйственное значение 
На реке размещены 13 ГЭС общей мощностью 0,71 МВт, в том числе ГЭС Пржеграда-Мостиште — 0,375 МВт.

Примечания

Литература 
 Sukop I., Spurny P. Hydrobiological study of the Oslava River // Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae, 2003. Vol 51. № 4. P. 31-38.
 Lusk S. The ichthyofauna of the Oslava river // Folia zool. 1978. Vol. 27, № 2. P. 165—176.
 Bíl M., Máčka Z. The influence of river network arrangement on values of geotectonic indices (on the example of the Oslava River basin)// Moravian Geographical Reports, Vol. 7, № 1, P. 13-17

Ссылки 
 

Бассейн Дие
Реки Южноморавского края